Johann Michael Strickner ist der Name folgender Personen:

* Johann Michael Strickner (Maler) (1720–1759), österreichischer Maler
 Johann Michael Strickner (Steinmetz) (1717–1782), österreichischer Steinmetz, Bildhauer und Richter